Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2009 vond plaats van 2 tot en met 8 maart 2009 in de Mexicaanse stad Monterrey en beleefde haar eerste editie. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond in de open lucht.

Enkelspel – De als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het tweede reekshoofd Marion Bartoli uit Frankrijk won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Chinese Li Na in twee sets – het was hun eerste ontmoeting. Bartoli werd daarmee de eerste titelhoudster van het toernooi van Monterrey. Het was haar vierde WTA-toernooizege, na twee jaren zonder overwinningen sinds haar drie eerdere titels in 2006. De Nederlandse speelsters Michaëlla Krajicek en Arantxa Rus hadden zich via de kwalificatiewedstrijden kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste duo Maria Kirilenko en Flavia Pennetta trok zich al voor aanvang van het toernooi terug, wegens een knieblessure van Kirilenko. Zij werden vervangen door reservespelers. Het vierde reekshoofd Nathalie Dechy / Mara Santangelo won het toernooi. Na zonder setverlies tot de finale te zijn doorgedrongen, versloegen ze het ongeplaatste Tsjechische koppel Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová, dat ook nog geen set had ingeleverd, in twee sets. Dechy en Santangelo behaalden hiermee hun derde titel als team.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema's WTA

Monterrey 2009
Monterrey